ЭПГ — многозначное понятие:

 ЭПг — электропоезд для городских перевозок
 ЭПГ — промышленное предприятие «Электропульт-Грозный»